

Codici 
 eto – codice ISO 639-3 della lingua eto (cameroo)

Professioni 
ETO, acronimo di ufficiale elettrotecnico della marina mercantile.